DRK peut désigner :
 Deutsches Rotes Kreuz (en français, Croix-Rouge allemande), une des sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
 Aérodrome de Bahia Drake, selon le code AITA des aéroports.

Code